

Carreras

Posiciones finales 

""

Deportes de motor en 1967
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos